Saxtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Saxtjärn (Hammarö socken, Värmland), våtmark i Hammarö kommun, 
Saxtjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (15,6 ha)
Saxtjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (15 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn